Владан Милић (Крагујевац, 22. септембар 1985) српски је позоришни, филмски и телевизијски глумац. Глумачку каријеру започео је 2005. године у Београдском драмском позоришту, док се на први пут појавио у филму Милош Бранковић, 2008. године у улози Менгела.

Дипломирао је 2008. године на Факултету драмских уметности Универзитета уметности у Београду у класи професора Драгана Петровића Пелета. Стални члан Београдског драмског позоришта постао је 2012. године.

Филмографија 

|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="3" | 2000-е
|-
| style="text-align:center"| 2008. || Милош Бранковић || Менгела
|-
| style="text-align:center"| 2009. || Горки плодови || службеник на аеродрому
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="3" | 2010-е
|-
| style="text-align:center"| 2010. || Плави воз || Звонко
|-
| style="text-align:center"| 2010. || Шишање || форензичар 2
|-
| style="text-align:center"| 2013. || Монтевидео, Бог те видео! (ТВ серија) || конобар у возу
|-
| style="text-align:center"| 2015. || Андрија и Анђелка || Водитељ
|-
| style="text-align:center"| 2017. || Сенке над Балканом || корумпирани жандар
|-
| style="text-align:center"| 2019. || Нек иде живот || Јовета
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="3" | 2020-е
|-
| style="text-align:center"| 2020. || Неки бољи људи || Пуниша Мишић
|-
| style="text-align:center"| 2020. || Кад су цветале тикве || Инвалид
|-
| style="text-align:center"| 2021. || Дрим тим || Вукашин
|-
| style="text-align:center"| 2021. || Љубав испод златног бора || Жика мајстор у хотелу
|-
| style="text-align:center"| 2021. || Пролећна песма || Сале
|-
| style="text-align:center"| 2022. || Тајне винове лозе || Инспектор станковић
|-
| style="text-align:center"| 2022. || Државни службеник || Доктор
|-
| style="text-align:center"| 2023. || Салигија || Број 5
|}

Улоге у Београдском драмском позоришту 
 Мала трилогија смрти (2005) 
 Лет изнад кукавичјег гнезда (2005)
 Блуз за Месију (2006)
 Дисхармонија (2007)
 Разред (2007)
 Харолд и Мод (2010)
 Буђење пролећа (2010)
 Све о мојој мајци (2011)
 Дневна заповест (2011)
 Дрекавац (2012)

Синхронизацијске улоге

Референце

Спољашње везе 
 
 Владан Милић на сајту Београдског драмског позоришта

Рођени 1985.
Глумци из Крагујевца
Српски глумци
Бивши студенти Универзитета уметности у Београду
Глумци и глумице Београдског драмског позоришта
Српски гласовни глумци